COR puede referirse a:
El código IATA del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, de Córdoba, Argentina.
Comité Olímpico Ruso, el comité olímpico nacional en representación de Rusia, responsable de la participación en los Juegos Olímpicos.
Los Corintios, uno de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia.
 Cor pulmonale.